Le mot bellus est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin) d'un adjectif latin signifiant « joli, élégant » ou « en bon état, en bonne santé ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot bellus est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Patronyme 

  (1938-2011), un chimiste slovaque et suisse ;
  (1899-1979), un architecte fonctionnaliste slovaque ;
 Éric Bellus (1960-), un footballeur français ;
 Jean Bellus (1911-1967), dit Bellus, un illustrateur et dessinateur de presse français.

Toponyme 

 Bellus, nom hongrois de Beluša, un village de la région de Trenčín (Slovaquie) ;
 Bellús, une commune de la province de Valence (Communauté valencienne, Espagne).

Notes et références 

Épithète spécifique